Phosphatodraco est un genre éteint de ptérosaures de la famille des azhdarchidés. Il a été découvert dans le centre du Maroc près de la ville de Khouribga où il a été découvert dans les dépôts phosphatés du bassin d'Oulad Abdoun, datés du Crétacé supérieur (Maastrichtien supérieur), c'est-à-dire il y a environ entre  (millions d'années). C'est l'un des azhdarchidés les plus récents avec Quetzalcoatlus.

Une seule espèce est rattachée au genre : Phosphatodraco mauritanicus, décrite par Xabier Pereda Suberbiola et ses collègues en 2003. C'est le premier azhdarchidé découvert dans le Crétacé supérieur d'Afrique du Nord.

Description 

Les restes fossiles sont composées de cinq vertèbres cervicales proches les unes des autres mais pas en connexion anatomique. Elles constituent l'holotype, référencé OCP DEK/GE 111. Ces vertèbres appartiennent à un même spécimen et sont interprétées comme étant les vertèbres cervicales n° 5 à 9. Ces cervicales ressemblent beaucoup à celles des azhdarchidés des genres Quetzalcoatlus et Azhdarcho, par leur allongement, la présence d'épines neurales vestigiales, de tubercules prézygapophysaires, d'une paire de sulci (sillons) ventraux près des prézygapophyses et l'absence de foramina (trous) pneumatiques sur les surfaces latérales du corps des vertèbres.

Le genre est caractérisé par une très longue vertèbre cervicale n° 8, portant une épine neurale proéminente située très en arrière. 

En se basant sur des comparaisons avec les vertèbres d'autres azhdarchidés, l'envergure des ailes de Phosphatodraco est estimée à près de .

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Ptérosaure
 Arambourgiania
 Hatzegopteryx
 Quetzalcoatlus

Azhdarchidae
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Ptérosaure d'Afrique
Paléontologie au Maroc
Taxon fossile décrit en 2003